Досьє — зібрання документів, що стосуються якого-небудь питання, якої-небудь справи, а також папка з такими документами.

 «Досьє 102» — обласна громадсько-правова газета Тернопільської області.
  — незалежний щорічний журнал.
 «Досьє Іпкресс (фільм)» — британський фільм 1965 року.
 «Досьє на 51-го» — франко-німецька кримінальна драма, поставлена 1978 режисером Мішелем Девілем.

Посилання 
 Досьє  // 
 Оперативно-розшукова справа  //